Гаспар Монж (1746—1818) — французький математик, громадський діяч, член Паризької академії наук.

 Ліу-ле-Монж — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез.
 28766 Монж — астероїд головного поясу.
 Монж — метеоритний кратер на видимому боці Місяця.